Вузькозахопна виїмка (рос. узкозахватная выемка, англ. narrowweb mining; нім. schmalschneidende Gewinnung f) — технологія робіт в очисному вибої, при якій виїмка корисної копалини вздовж вибою здійснюється вузькими смугами 0,1-0,9 м (а при стійкій покрівлі до 1,2 м). Осн. особливості В.в.: руйнування к.к. виймальною машиною в зоні її найбільшого відтиску під дією гірничого тиску; підтримка покрівлі в лаві безстояковим кріпленням; застосування які доставочної машини безрозбірного конвеєра. Основні переваги перед широкозахопною виїмкою: більш високий коеф. машинного часу виїмкової машини; макс. використання гірничого тиску для ослаблення привибійної частини пласта корисної копалини, що значно знижує енергоємність процесу руйнування і полегшує створення високопродуктивних виїмкових машин відносно невеликих розмірів з високими швидкостями подачі; можливість створення механізованих комплексів і агрегатів тощо.

Література 
 

Очисні роботи